Paindorf ist der Name folgender Orte:

 Paindorf (Reichertshausen), Ortsteil von Reichertshausen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Paindorf (Gemeinde Glanegg), Ortschaft von Glanegg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten